Pappe, Le Pappe, Pappé ( "papa" o "caja de cartón")
 Jean-François-Marie Le Pappe de Trévern (1754, Morlaix - 1842, Estrasburgo), un religioso francés
 Karl Wilhelm Ludwig Pappe (1803, Hamburgo – 1862), un botánico alemán (en)
 Julien Pappé (1920, Polonia – 2005, Francia), un director de animación polaco 
 Christel Pappe (* 1935, Berlín), político alemán (de)
 Stuart H(erbert) Pappé (* 1936, Los Ángeles), cortador americana (de)
 Ilan Pappé (* 1954)
 Vadim Pappé (1942, Rusia - 2012), un historiador del arte ruso